Бифора — род однолетних травянистых растений семейства Зонтичные.
 Бифора — арочное окно или проём, разделённый колонкой или столбиком на две части.